Игра́ — железнодорожная станция Ижевского региона Горьковской железной дороги в посёлке Игра Игринского района Удмуртской Республики.

История 
Открыта в 1945 году. Станция осуществляет продажу пассажирских билетов, приём и выдачу багажа, а также приём и выдачу повагонных и мелких отправок с подъездных путей, грузов в универсальных контейнерах, повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций, мелких отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках.

Ранее на станции существовало деревянное здание железнодорожного вокзала (в данный момент разобрано).

Дальнее следование по станции

Пригородное сообщение по станции 
По состоянию на 2020 год пригородное сообщение осуществляется по следующим направлениям:

См. также 
 Железная дорога Ижевск — Балезино

Примечания 

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции Игринского района